Буравчиков В'ячеслав Володимирович — російський хокеїст, захисник, виступає за ЦСКА (Москва) у Континентальній хокейній лізі.
 Буравчиков Олексій Юрійович (1975—2014) — старший сержант резерву Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.